

Товарищеский матч

Ответный матч 1/8 финала Кубка Европы

Международный турнир - 10 лет КНР

Неофициальные игры сборной 
Международный турнир - 10 лет КНР

Ссылки 
 СБОРНАЯ СССР' 1959

Футбол в СССР в 1959 году
1959